Saw Zein (1303–1331), quatrième souverain du Royaume d'Hanthawaddy, en Basse-Birmanie
 Abdellatif Zein (1932-2019), homme politique libanais.
 Ramy Zein (1965-), écrivain libanais de langue française.
 Judith El Zein (1976-) actrice française.
 Maha Zein (1976-), joueuse de squash égyptienne.
 Haitham Zein (1979-}, joueur de football international libanais.